Bazyli Ustrzycki (zm. 1676) – stolnik przemyski
 Bazyli Ustrzycki (1715–1751) – kasztelan przemyski
 Bazyli Aleksander Ustrzycki (zm. 1769) – chorąży przemyski, stolnik przemyski, skarbnik przemyski